Christov est un patronyme d'origine slave, qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Carolyn Christov-Bakargiev (1957-), écrivaine italo-américaine, historienne de l'art et conservatrice du musée d'art contemporain du château de Rivoli à Rivoli en Italie ; 
 Christo Christov (1926-2007), réalisateur bulgare ;  
 Christo Christov (1969-2008), artiste et acteur bulgare ;  
 Christo Christov (-), musicien vaudois d'origine bulgare, enseignant, directeur d'école de musique et de jazz ;
 Nentcho Christov (1933-2002), coureur cycliste bulgare ;
  (1918-1984), romancière, nouvelliste et dramaturge norvégienne ;
 Vojtěch Christov (1945-), arbitre tchécoslovaque de football.